Karol – imię męskie
Osoby:
 Karol (margrabia Burgau)
 Karol (książę Viany)
 Karol (książę Luksemburga ur. 2020)
 Karol (książę Luksemburga 1927–1977)
 Karol (książę Durazzo)
 Mariusz Karol – polski trener koszykówki
 Tina Karol – ukraińska piosenkarka
Inne:
 Och, Karol – polski film fabularny
 Och, Karol 2 – polski film fabularny 
 Zdrój Karol, początkowo Quelle – jedno z dwóch najstarszych, po zdroju Głównym, źródeł mineralnych wód leczniczych eksploatowanych w Krynicy-Zdroju.